Robbie est un prénom masculin notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Robbie Williams

Patronyme 

 John Robbie, ancien joueur de rugby à XV
 Margot Robbie, actrice australienne
 Rod Robbie, architecte Canadien
 Seymour Robbie, réalisateur américain

Autre 

 Robbie est une revue
 Robbie est une nouvelle d'Isaac Asimov publiée dans le recueil Les Robots

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais
Surnom